Schönkamp bezeichnet:

Schönkamp, einen Ortsteil der Stadt Neukalen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern, siehe Schönkamp (Neukalen)
Schönkamp, einen Ortsteil der Gemeinde Siedenbollentin im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern, siehe Schönkamp (Siedenbollentin)
Schönkamp, eine Siedlung der Gemeinde Stockelsdorf im Kreis Ostholstein in Schleswig-Holstein, siehe Schönkamp (Stockelsdorf)